Landskapssymbol kan syfta på:

 Svenska landskapssymboler – varje landskap och län har ett antal symboler som skall vara speciella för just den delen av Sverige
 Finländska landskapssymboler – ett vapen, landskapsdjur, landskapsfågel, landskapsfisk, landskapsväxt och landskapssten